Animali volanti, per lo più sinonimo di:
Volatili, uccelli in senso lato, spesso sottintendendo altre categorie di volatori, come i pipistrelli, e inserendo alle volte specie non volanti come i pinguini.
Composti volatili:
Volatili come per esempio i composti organici volatili
Economia:
 Volatili in senso economico, prodotti che subiscono calo percentuale del valore nel tempo
Informatica ed elettronica
La Memoria volatile e in generale elementi simili, fanno riferimento a componenti elettronici che in assenza di alimentazione (in genere elettrica) perdono i parametri in essi conservati.